Евге́ний Мали́нин:
 Малинин, Евгений Васильевич (1930—2001) — советский и российский пианист и педагог.
 Малинин, Евгений Николаевич (род. 1950) — российский писатель-фантаст.
 Малинин, Евгений (род. 1986) — киргизский футболист.